Dietingen ist ein Ortsname:

 Dietingen, Gemeinde im Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Dietingen (Blaustein), Dorf im Stadtteil Markbronn von Blaustein im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Dietingen TG, Ortsteil der Gemeinde Uesslingen-Buch im Bezirk Frauenfeld, Kanton Thurgau

Siehe auch:
 Dietlingen